Артуро Фернандес ():
 Артуро Фернандес Мейсан (1906—1999) — перуанський футболіст і тренер, учасник чемпіонату світу 1930 року.
 Артуро Фернандес Родрігес (нар. 1929) — іспанський актор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок